Hits (álbum de Dominó)
Hits (álbum de New Found Glory)
The Hits (álbum de Kelis)
The Hits (álbum de Garth Brooks)
...Hits - álbum de Phil Collins

Ou ainda:
Hits+
Hits (revista) - revista norte-americana

Ver também

Greatest Hits
Transamérica Hits
 
Desambiguação